Dzielski – polskie nazwisko.

Ludzie noszący nazwisko Dzielski 
 Kazimierz Dzielski (ur. 1954) − samorządowiec i polityk
 Maria Dzielska (1942−2018) − historyk i filolog klasyczny
 Mirosław Dzielski (1941−1989) − filozof i działacz opozycyjny, syn Wiesława
 Radosław Dzielski – gitarzysta zespołu Daddy’s Cash
 Teresa Dzielska (ur. 1977) − aktorka filmowa i telewizyjna
 Wiesław Dzielski (1916−1979) − polski prawnik i działacz spółdzielczy (ojciec Mirosława)
 Witold Dzielski (ur. 1977), polski dyplomata, syn Mirosława i Marii
 Wojciech Dzielski, ps. Halny − żołnierz NSZ

Przypisy